Konchellah ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Konchellah (* 1961), kenianischer Leichtathlet
 Patrick Konchellah (1968–2009), kenianischer Mittelstreckenläufer